Krylia Sovétov (en ruso, Крылья Советов, «Alas de los Sóviets») puede referirse a:
 PFC Krylia Sovetov Samara, un club de fútbol de Samara (Rusia);
 Krylia Sovétov, una estación (a fecha de 2015 aún en proyecto) de la línea 1 del Metro de Samara;
 Krylia Sovetov-SOK Dimitrovgrad, un nombre anterior del club de fútbol Akademiya Dimitrovgrad;
 Krylia Sovétov Moscú, un club de hockey sobre hielo de Moscú.